Krieczet (Кречет) – z ros. białozór

Technika:
 Krieczet-94 – radziecki skafander kosmiczny
 „Krieczet” – rosyjska korweta z lat 60. XIX wieku
 „Krieczet” – rosyjski niszczyciel z końca XIX wieku i okresu I wojny światowej (od 1902 roku „Pyłkij”)
 „Krieczet” – tymczasowa nazwa w latach 1978-79 radzieckiej fregaty projektu 1159 budowanej dla marynarki NRD 
 Krążowniki lotnicze typu Krieczet – typ radzieckich krążowników lotniczych (proj. 1143) z lat 70. XX wieku